Палаццо Ґрімані — палац у Венеції на каналі Rio di San Luca.

 Антоніо Грімані — 76-й венеціанський дож (1521—1523).
 Марино Грімані (1532—1605) — 89-й венеціанський дож.
 П'єтро Грімані (1677—1752) — 115-й венеціанський дож.